Опимий (Opimius) е име на:

 Гай Опимий Панза, квестор 294 пр.н.е.
 Квинт Опимий (консул 154 пр.н.е.)
 Луций Опимий, римски консул 121 пр.н.е.
 Квинт Опимий (трибун), народен трибун 75 пр.н.е.